Lindern (Oldenburg),  ville allemande située en Basse-Saxe
 Lindern (Oslo) - quartier d'Oslo, Norvège
 Lindern (Geilenkirchen) - quartier de Geilenkirchen, Allemagne
 Lindern (Cloppenburg) - commune en Allemagne

 Bernhard von Lindern (1913-1901), général prussien